Le  ou wushen () est le quarante-cinquième élément du cycle sexagésimal chinois ;
 La bannière d'Uxin ou Wushen () est une subdivision administrative de la région autonome de Mongolie-Intérieure en Chine.
 Le Wushen, un cheval de la famille du Mongol chinois